Saint-Martial è il nome di alcuni comuni francesi:
Saint-Martial – Ardèche
Saint-Martial – Cantal
Saint-Martial – Charente
Saint-Martial – Charente Marittima
Saint-Martial – Gard
Saint-Martial – Gironda
Saint-Martial-d'Albarède – Dordogna
Saint-Martial-d'Artenset – Dordogna
Saint-Martial-de-Gimel – Corrèze
Saint-Martial-de-Mirambeau – Charente-Maritime
Saint-Martial-de-Nabirat – Dordogna
Saint-Martial-de-Valette – Dordogna
Saint-Martial-de-Vitaterne – Charente-Maritime
Saint-Martial-Entraygues – Corrèze
Saint-Martial-le-Mont – Creuse
Saint-Martial-le-Vieux – Creuse
Saint-Martial-sur-Isop – Alta Vienne
Saint-Martial-sur-Né – Charente-Maritime
Saint-Martial-Viveyrol – Dordogna